Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete wegen der Integration der ehemaligen DDR-Oberliga-Vereine in der Saison 1991/92 erstmals mit drei Staffeln: Nord, Mitte und Süd.

Saisonverlauf 
Als einziger Staffelmeister stieg die DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden in die 1. Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: –
Absteiger aus der 1. Bundesliga: HC Empor Rostock, SV Berliner VG 49, TSG Wismar und TSV Nord Harrislee.
Absteiger in die Regionalligen: TSV Jarplund-Weding (Rückzug), SG FIKO Rostock, Motor Hennigsdorf, SV Grün-Weiß Schwerin und SSV Schwedt.
Aufsteiger aus den Regionalligen: Reinickendorfer Füchse.

Entscheidungen

Staffel Mitte

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: –
Absteiger aus der 1. Bundesliga: BSG Halloren Halle, SG Guts Muths/BTSV Berlin und TSV Erfurt.
Absteiger in die Regionalligen: SG Guts Muths/BTSV Berlin II, ESV Delitzsch, Empor Brandenburger Tor, Lok Rangsdorf, Turbine Leipzig und MSV Duisburg.
Aufsteiger aus den Regionalligen: Bayer Leverkusen II und MTV Moringen.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: DJK Schwarz-Weiß Wiesbaden.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: BSV Sachsen Zwickau und SV Meißen.
Absteiger in die Regionalligen: TSF Ludwigsfeld, HBV Jena 90 und SV Schneeberg.
Aufsteiger aus den Regionalligen: Eintracht Baunatal und TSG Ketsch.

Entscheidungen

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen
 Handball-Archiv.de

1991
Handballsaison 1991/92